Channiel – postać biblijna z pokolenia Manassesa 
 Channiel – postać biblijna z pokolenia Asera